Лагарде́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Валанс-сюр-Баиз. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32178.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 95 км западнее Тулузы, в 30 км к северо-западу от Оша.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 68 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 43 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 26 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 60,5 %, в 1999 году было 60,6 %). Из 26 активных жителей работали 25 человек (14 мужчин и 11 женщин), безработным был 1 мужчина. Среди 17 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIII век). Исторический памятник с 1922 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер